Хатоя́ма (鳩山, はとやま, букв.: голубиная гора) — японская фамилия.

Известные носители:
 Хатояма, Итиро (1883—1959) — премьер-министр Японии с 1954 по 1956 год.
 Хатояма, Юкио (род. 1947) — премьер-министр Японии с сентября 2009 по июнь 2010, внук Итиро Хатоямы.